Dršťka nebo držka, příp. drška, má více významů:

 expresivní výraz pro ústa
 výraz pro zvířecí tlamu
 dršťky – výraz pro akordeon
 Dršťka (zřícenina) – zřícenina hradu u Skořice
 dršťky – vyprané a nakrájené hovězí žaludky, hlavní surovina pro přípravu dršťkové polévky

Externí odkazy